Ragion di Stato
 Ragione di stato (La Raison d'État) – film del 1978 diretto da André Cayatte
 Ragione di stato (Raison d'état) – episodio della undicesima stagione de Il commissario Cordier